

Persone
 Adam Masina – calciatore italo-marocchino
 Angelo Masina – patriota italiano
 Dennis Masina – calciatore swazilandese
 Ettore Masina – giornalista, scrittore e politico italiano
 Giulietta Masina – attrice italiana

Altri progetti